Миха́ляк () — польская фамилия. Известные носители:

 Михаляк, Конрад (род. 1997) — польский футболист.
 Михаляк, Марек (род. 1971) — польский педагог и общественный деятель.
 Михаляк-Бялковская, Анета (род. 1977) — польская гребчиха-байдарочница.

См. также